Peleng kan syfta på:

Peleng (Indonesien) – en ö öster om Sulawesi
Peleng (optik) – en serie vidvinkliga kameraobjektiv av fiskögetyp (fisheye) 
Peleng (häst) – en tävlingshäst samt avelshäst 1978–2002

uk:Пеленг